Појам Хенрик V може да се односи на:

 Хајнрих V, цар Светог римског царства, цар Светог римског царства
 Хенри V Ланкастер, енглески краљ од 1413. до 1422.
 Анри V, краљ Француске и Наваре
 Хенрик V, гроф од Луксембурга
 Хајнрих V, гроф од Палатината
 Хенри V (филм)